El nombre árabe Ridwann, también transliterado como Reduán, puede referirse a:

Fakhr al-Mulk Radwan o Ridwan, gobernador selyúcida de Alepo entre 1095 y 1113, entre los siglos XI y XII.
Abul Nuaym Ridwan, general, visir y chambelán de los reyes nazaríes de Granada Mohamed IV, Yusuf I y Mohamed V en la primera mitad del siglo XIV y fundador de la Madraza de Granada o universidad en Granada.
Ridwan Venegas, alcaide del rey Boabdil el Chico de Granada a finales del siglo XV, personaje de romances fronterizos y de la comedia de Lope de Vega El hijo de Reduán.